Csányi Sándor (1916–1992) atléta, tízpróbázó, kosárlabdázó
Csányi Sándor (1953) az OTP vezérigazgatója
Csányi Sándor (1958) agrármérnök, vadbiológus, egyetemi tanár
Csányi Sándor (1975) színművész
Csányi Sándor, a Magyar Gasztronómiai Fesztiválok Egyesületének elnöke